Andrzej Zaborski – polski aktor teatralny
 Andrzej Zaborski – polski filolog i orientalista